Дими́три Логофе́тис (; род. Греция) — греко-американский продюсер, режиссёр, сценарист и актёр.

Биография 
Логофетис родился в Греции. В 6-летнем возрасте вместе с родителями Эфтимиосом и Анной Логофетис иммигрировал в США. В годы Второй мировой войны его отец был схвачен нацистами, вторгшимися в Грецию, и отправлен в трудовой лагерь в Берлин, где оставался до конца войны, когда советские войска начали освобождать пленных. В 1961 году семья переехала в Соединённые Штаты, где на протяжении восьми лет Эфтимиос Логофетис работал механиком в Лос-Анджелесе (Калифорния), и получил американское гражданство. Умер в 1990 году. Анна Логофетис (1926—2010) родилась на острове Санторини, была домохозяйкой, некоторое время работала в компании «Mattel».

Посещал грамматическую школу Беверли-Виста и Лондейлскую среднюю школу в округе Лос-Анджелес, где занимался футболом и бегом.

В 1975 году получил чёрный пояс по тансудо из рук чемпиона мира по боевым искусствам Говарда Джексона. После этого занимался кэмпо у мастера Эда Паркера, тренировавшего Элвиса Пресли и Чака Норриса, получив чёрный пояс в 1978 году.

В 1979 году окончил Школу кино и телевидения Университета Лойола Мэримаунт, получив учёную степень магистра.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Википедия:Биографии современников
Иммигрировавшие в США из Греции
Кинорежиссёры США
Кинопродюсеры США
Киноактёры США